

Persone 
Elizabeth Fleischman – scienziata statunitense
Paul Fleischman – scrittore statunitense
Sid Fleischman – scrittore statunitense

Altro 
Joel Fleischman – personaggio della serie Un medico tra gli orsi

Pagine correlate
Fleischmann